Mack Trucks
 Craig Mack (1971–2018), een Amerikaanse rapper
 Reinhold Mack, een Duitse platenproducer en engineer
 MACK Rides, een Duitse producent van pretparkattracties
 Mack (bier), Noors biermerk.